Mølin – rilievo dell'isola di Viðoy appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 511 metri
 Mølin – rilievo dell'isola di Vágar appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 423 metri